Wawayanda ist der Name mehrerer geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Wawayanda (New York), ein Ort im Staat New York
 Wawayanda Creek, ein Bach in Sussex County, New Jersey
 Wawayanda Lake, ein See im Sussex County, New Jersey
 Wawayanda State Park, ein State Park in den Sussex und Passaic Counties in New Jersey